Planaeschna maolanensis – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae). Występuje w południowych Chinach; stwierdzono go w prowincji Kuejczou.

Przypisy 

Planaeschna
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2002 roku